Zebulon, keresztnév
Zebulon Jákob (Izrael) 10. és Lea 6. gyermeke, illetve a tőle származó törzs
 Amerikai Egyesült Államok
Zebulon (Észak-Karolina)
Zebulon (Georgia)